Безсмертна — українське прізвище.

Персоналії 
 Безсмертна Ганна Іванівна (* 1936) — головний інженершвейного виробничого об'єднання «Дніпро». Депутат Верховної Ради УРСР 9—10-го скликань.
 Безсмертна Олеся Олексіївна (* 1985) — українська вчена у галузях ботаніки, екології та охорони природи, кандидат біологічних наук.
 Безсмертна Ольга (* 1983) — українська та австрійська оперна співачка, сопрано.

Див. також 
 Безсмертний

Українські прізвища
жіночі форми прізвищ